Thiatilde est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Thiatilde est un prénom féminin désuet.

Thiatilde peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Thiatilde (), abbesse du monastère de Freckenhorsten en Westphalie ; fêtée le 30 janvier.

Références